RKG steht als Abkürzung für:

 Reichskammergericht, das oberste Gericht des Heiligen Römischen Reichs
 Reichsknappschaftsgesetz, aufgegangen im Sozialgesetzbuch VI
 Reichs-Kredit-Gesellschaft, staatliche Bank im deutschen Reich
 Reichskriegsgericht in der Zeit des Nationalsozialismus
 Rotkreuzgesetz, ein österreichisches Bundesgesetz

Abkürzung